Rosa 'Ghislaine de Féligonde' — сорт роз, относится к классу Гибриды розы мультифлора. 

Используется в качестве декоративного садового растения.

Биологическое описание 

Рамблер.

Высота куста 200—350 см. Ветвление хорошее. 

Цветки в соцветиях по 10—20 штук, около 3,8 см в диаметре, светло-кремово-жёлтые с розоватым оттенком. Аромат мягкий, сильный.

Лепестков 17—25. 

Тычинки золотисто-жёлтые.

Цветение непрерывное.

Происхождение 
По данным книги Stirling Macoboy, The Ultimate Rose Book и сайта Helpmefind.com:

В культуре 
Зоны морозостойкости (USDA-зоны): от 5b до более тёплых. 

Может выращиваться в виде куста или, как плетистая роза.

Болезни и вредители

Примечания 

Ghislaine de Feligonde